Provincie v Itálii (v češtině též okresy) představují územně-správní celky 2. úrovně - mezistupeň mezi regiony a obcemi. 14 provincií okolo velkých italských měst bylo v období 2014–2016 transformováno do tzv. metropolitních měst a 6 provincií na Sicílii změnilo postavení na volná společenství obcí.

Přehled území 
Následující tabulka zahrnuje 107 územních celků 2. úrovně, tzn:
 80 aktivních provincií
 2 autonomní provincie Trento a Bolzano v regionu Tridentsko-Horní Adiže
 6 volných sdružení obcí na Sicílii
 14 metropolitních měst
 Údolí Aosty, které má postavení autonomního regionu, ale vykonává zároveň správní funkce provincie
 4 bývalé provincie v regionu Furlánsko-Julské Benátsko (zrušeny v roce 2017, resp. 2018)

Mapy regionů

Skupiny regionů 
Samotné regiony lze dále seskupit do následujících skupin (ty zároveň představují statistické územní celky úrovně NUTS 1):
 Severozápad (Piemonte, Liguria, Lombardia)
 Severovýchod (Trentino-Alto, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna)
 Centrální Itálie (Toscana, Marche, Umbria, Lazio)
 Jih (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)
 Ostrovy (Sardinie, Sicílie)

Související články 
 Administrativní dělení Itálie
 ISO 3166-2:IT
 Italské regiony

Externí odkazy 
 

 
Provincie
Provincie
Itálie